Комсомо́льська ву́лиця — радянська окупаційна назва вулиць у деяких населених пунктах України, названа на честь комуністичної молодіжної організації ВЛКСМ.

Колишні назви

Вінницька область 
 Комсомольська вулиця — колишня назва Успішної вулиці в місті Бершадь.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Молодіжної вулиці в місті Гайсин.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Різдвяної вулиці в місті Жмеринка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Щасливої вулиці в місті Іллінці.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Січових Стрільців в місті Козятин.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Войцеха Дажицького в смт Крижопіль.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Свято-Троїцької вулиці в місті Немирів.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Степана Руданського в місті Тульчин.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Озерянської вулиці в місті Хмільник.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Соборної вулиці в місті Ямпіль.

Волинська область 
 Комсомольська вулиця — колишня назва Світанкової вулиці в місті Камінь-Каширський.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Уласа Самчука в місті Любомль.

Дніпропетровська область  
 Комсомольська вулиця — колишня назва Музичної вулиці в місті Апостолове.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Сучасної вулиці в смт Божедарівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Спортивної вулиці в смт Васильківка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в місті Верхівцеве.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Машинобудівників в місті Верхньодніпровськ.
 В Дніпрі:
 Комсомольська вулиця — колишня назва Старокозацької вулиці в Центральному районі.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Айдарівської вулиці в Новокодацькому районі.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Козацької вулиці в місті Жовті Води.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Спортивної вулиці в місті Зеленодольськ.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Інструментальної вулиці в місті Кривий Ріг.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Історичної вулиці в смт Магдалинівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Квітникової вулиці в місті Марганець.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Новослов'янської вулиці в смт Межова.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Поштової вулиці в місті Нікополь.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Паланочної вулиці в місті Новомосковськ.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Прибережної вулиці в смт Обухівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в місті Павлоград.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в місті Перещепине.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Свободи в смт Петропавлівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Сагайдачного в місті Підгородне.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Козацької вулиці в місті П'ятихатки.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Молодіжної вулиці в місті Синельникове.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Зоряної вулиці в смт Софіївка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Преображенської вулиці в місті Тернівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Січової вулиці в смт Томаківка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Центральної вулиці в смт Царичанка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Аграрної вулиці в смт Червоногригорівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Озерної вулиці в смт Широке.

Донецька область  
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Василя Першина в місті Бахмут.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Шахтарської Слави в місті Білозерське.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Паркової вулиці в смт Водянське.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Народної вулиці в місті Волноваха.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Незалежності в місті Добропілля.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Південної вулиці в смт Донецьке.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Квіткової вулиці в місті Залізне.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Гетьманської вулиці в місті Костянтинівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Ганни Тищенко в місті Краматорськ.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Щасливої вулиці в місті Красногорівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Джерельної вулиці в смт Мангуш.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Євпаторійської вулиці в місті Маріуполь.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Урожайної вулиці в місті Мар'їнка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Польової вулиці в смт Нікольське.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Правди в місті Новогродівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Центральної вулиці в смт Новоселівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Зеленокутської вулиці в місті Покровськ.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Молодіжної вулиці в місті Родинське.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Соборної вулиці в місті Святогірськ.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Польової вулиці в місті Селидове.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Широкої вулиці в місті Сіверськ.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Чорнобиля в місті Слов'янськ.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Тінистої вулиці в місті Соледар.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Дружньої вулиці в смт Старий Крим.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Торгової вулиці в місті Торецьк.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Петра Бігми в місті Українськ.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Центральної вулиці в місті Часів Яр.

Житомирська область  
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Незалежності в місті Андрушівка.
 Комсомольська вулиця — розділена на вулиці Калинову і Ярослава Мудрого в місті Баранівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Січових Стрільців в місті Бердичів.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Приозерної вулиці в смт Гришківці.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Сергія Романчука в місті Коростень.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Миколи Лисенка в місті Коростишів.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в місті Малин.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Молодіжної вулиці в смт Нова Борова.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Історичної вулиці в місті Новоград-Волинський.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Крут в місті Овруч.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Калинової вулиці в місті Олевськ.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Руднянської вулиці в місті Радомишль.

Закарпатська область  
 Комсомольська вулиця — колишня назва Весняної вулиці в місті Перечин.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Промислової вулиці в місті Тячів .
 Комсомольська вулиця — колишня назва Молодіжної вулиці в місті Чоп.

Запорізька область  
 Комсомольська вулиця — колишня назва Жасмінної вулиці в місті Бердянськ.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Джерельної вулиці в місті Василівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Вишневої вулиці в смт Веселе.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Праці в місті Дніпрорудне.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Молодіжної вулиці в місті Енергодар.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Сергія Серікова в місті Запоріжжя.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Хутірської вулиці в місті Кам'янка-Дніпровська.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Історичної вулиці в смт Кушугум.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Марії Батракової в місті Мелітополь.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Таврійської вулиці в смт Михайлівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Таврійської вулиці в місті Оріхів.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Джерельної вулиці в місті Пологи.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Таврійської вулиці в місті Приморськ.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Весняної вулиці в смт Чернігівка.

Київська область 
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Адама Міцкевича в місті Березань.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Крут в місті Біла Церква.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Соборної вулиці в місті Богуслав.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Георгія Тороповського в місті Бориспіль.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Великої вулиці в смт Бородянка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Марка Шляхового в місті Боярка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Майдану в місті Буча.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Калинової вулиці в смт Володарка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Слов'янської вулиці в місті Ірпінь.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Юності в смт Згурівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в місті Кагарлик.
 В Києві:
 Комсомольська вулиця — колишня назва Нектарної вулиці в Дарницькому районі.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Павла Потоцького в Солом'янському районі.
 Комсомольська вулиця — зникла вулиця в Шевченківському районі.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Паркової вулиці в смт Макарів.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Благовіщенської вулиці в місті Миронівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Крут в місті Переяслав.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в місті Ржищів.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Лісової вулиці в місті Сквира.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Фестивальної вулиці в місті Славутич.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Георгія Нагаївського в смт Ставище.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Паркової вулиці в місті Тараща.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Острозького в місті Тетіїв.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Василя Стуса в місті Узин.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Олександра Цьопича в місті Фастів.

Кіровоградська область  
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Валі Шевченко в місті Благовіщенське.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Приморської вулиці в місті Долинська.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Берегової вулиці в смт Компаніївка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Фортечної вулиці в місті Кропивницький.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Квіткової вулиці в місті Мала Виска.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Бродських в місті Новомиргород.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Віталія Яреми в місті Новоукраїнка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Крут в смт Олександрівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Івана Сірка в місті Помічна.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Чорнобиля в місті Світловодськ.

Луганська область  
 Комсомольська вулиця — колишня назва Кленової вулиці в місті Золоте.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Слобожанської вулиці в місті Кремінна.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в місті Лисичанськ.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Зоряної вулиці в смт Новопсков.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Соборної вулиці в місті Попасна.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Садової вулиці в місті Рубіжне.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Дружби в місті Сватове.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Калинової вулиці в смт Станиця Луганська.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Центральної вулиці в смт Троїцьке.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Спортивної вулиці в місті Щастя.

Миколаївська область  
 Комсомольська вулиця — колишня назва Європейської вулиці в місті Баштанка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Живковичої вулиці в смт Братське.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Соборної вулиці в смт Веселинове.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Горіхової вулиці в смт Костянтинівка.
 В Миколаєві:
 Комсомольська вулиця — колишня назва 6-ї Слобідської вулиці в Центральному районі.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Античної вулиці в Заводському районі.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Авангардної вулиці в місті Нова Одеса.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Троїцької вулиці в місті Очаків.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Братньої вулиці в місті Снігурівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Олімпійської вулиці в місті Южноукраїнськ.

Одеська область  
 Комсомольська вулиця — колишня назва Бессарабської вулиці в місті Арциз.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Василя Симоненка у місті Балта.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Єврейської вулиці в місті Березівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Олімпійської вулиці в місті Білгород-Дністровський.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Миколаївської вулиці в місті Біляївка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Караманева в місті Болград.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Затишної вулиці в смт Великодолинське.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Вербної вулиці в місті Вилкове.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Одеської вулиці в смт Захарівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Покровської вулиці в місті Ізмаїл.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Європейської вулиці в місті Кілія.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Грушевського в місті Кодима.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Миколаївської вулиці в смт Любашівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Старопортофранківської вулиці в місті Одеса.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Незалежності в смт Олександрівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Залізничників в місті Подільськ.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Вознесенської вулиці в місті Рені.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Чорноморського Козацтва в місті Роздільна.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Молодіжної вулиці в смт Сарата.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Торгової вулиці в місті Чорноморськ.

Полтавська область  
 Комсомольська вулиця — колишня назва Садової вулиці в смт Білики.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Лісової вулиці в смт Велика Багачка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Крут у місті Гадяч.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Юності в місті Глобине.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Покровської вулиці в смт Градизьк.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Шкільної вулиці в місті Заводське.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Вербової вулиці в місті Зіньків.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Лісової вулиці в місті Карлівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Успенської вулиці в місті Кобеляки.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Вознесенської вулиці в смт Котельва.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Малої Набережної вулиці в місті Кременчук.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Лугової вулиці в місті Лохвиця.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Анатолія Безроди в місті Лубни.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Ранкової вулиці в місті Пирятин.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Стрітенської вулиці в місті Полтава.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Вишневої вулиці в місті Решетилівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Володимира Шульги в смт Семенівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Магістральної вулиці в смт Скороходове.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Михайла Полонського в місті Хорол.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Небесної Сотні в смт Шишаки.

Рівненська область 
 Комсомольська вулиця — колишня назва Вересневої вулиці в місті Сарни.

Сумська область  
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Кулішівка в місті Білопілля.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Кобзарської вулиці в смт Велика Писарівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Зарічної вулиці в смт Вороніж.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Шарапова в місті Дружба.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Петра Сагайдачного в місті Конотоп.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Ярмаркової вулиці в місті Кролевець.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Богдана Хмельницького в місті Путивль.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Покровський Узвіз в місті Ромни.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Прикордонної вулиці в місті Середина-Буда.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Данила Галицького в місті Суми.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Чорновола в смт Терни.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Вишневої вулиці в місті Шостка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Сіверської вулиці в смт Ямпіль.

Харківська область  
 Комсомольська вулиця — колишня назва Барвінкової вулиці в смт Андріївка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Леоніда Лимаря в місті Балаклія.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Незалежності в смт Близнюки.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Спортивної вулиці в місті Богодухів.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Весняної вулиці в смт Борова.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Слобідської вулиці в смт Буди.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Молодіжної вулиці в смт Введенка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Слобожанської вулиці в смт Високий.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Бекетова в місті Вовчанськ.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Морозенка в місті Дергачі.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Замостянської вулиці в місті Зміїв.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Центральної вулиці в смт Золочів.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Європейської вулиці в місті Ізюм.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Квіткової вулиці в смт Коротич.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Різдвяної вулиці в місті Красноград.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Студентської вулиці в місті Куп'янськ.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Праці в місті Лозова.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Тичинського в місті Люботин.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Віктора Луговського в смт Малинівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Культури в смт Манченки.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Козацької вулиці в смт Нова Водолага.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Юності в місті Первомайський.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Зарічанської вулиці в смт Пересічне.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Паркової вулиці в місті Південне.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Каштанової вулиці в смт Покотилівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Миру в смт Слобожанське Зміївського району.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Рєдіна в місті Харків.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Зеленої вулиці в смт Хорошеве.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Яблуневої вулиці в місті Чугуїв.

Херсонська область 
 Комсомольська вулиця — колишня назва Зарічної вулиці в смт Антонівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Соборної вулиці в місті Берислав.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Зоряної вулиці в смт Білозерка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Щасливої вулиці в смт Велика Олександрівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Крут в смт Високопілля.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Вишневої вулиці в місті Генічеськ.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Зоряної вулиці в місті Гола Пристань.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Квіткової вулиці в смт Горностаївка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Преображенської вулиці в смт Каланчак.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Миколи Куліша в місті Каховка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Весняної вулиці в смт Лазурне.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Паркової вулиці в місті Нова Каховка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Олеся Гончара в смт Нововоронцовка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Вишневої вулиці в смт Новоолексіївка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Затишної вулиці в смт Новотроїцьке.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Луки Балашова в місті Олешки.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Джарилгацької вулиці в місті Скадовськ.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Старообрядницької вулиці в місті Херсон.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Лесі Українки в смт Чаплинка.

Хмельницька область  
 Комсомольська вулиця — колишня назва Ранкової вулиці в місті Городок.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Дружби в смт Гриців.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Затишної вулиці в місті Ізяслав.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Крут в місті Старокостянтинів.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Крут в місті Шепетівка.

Черкаська область  
 Комсомольська вулиця — колишня назва Преображенської вулиці в місті Ватутіне.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Володимирської вулиці в смт Драбів.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Романа Шухевича в місті Жашків.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Сотника Компанійця в місті Кам'янка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Семена Височана в смт Лисянка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Калинової вулиці в смт Маньківка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Юрія Тютюнника в місті Сміла.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Івана Ґонти в місті Тальне.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Молодіжної вулиці в місті Умань.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Святопокровської вулиці в місті Христинівка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Капітана Подолянчука в місті Черкаси.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Князя Дмитра Вишневецького в місті Чигирин.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Волонтерської вулиці в місті Шпола.

Чернівецька область 
 Комсомольська вулиця — колишня назва Європейської вулиці в місті Новоселиця.

Чернігівська область 
 Комсомольська вулиця — колишня назва Польової вулиці в місті Бахмач.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Молодіжної вулиці в смт Замглай.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Крут в місті Ічня.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Соборності в смт Козелець.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Патріотів в місті Корюківка.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Вишневої вулиці в місті Мена.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Михайла Максимовича в місті Новгород-Сіверський.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Весняної вулиці в місті Остер.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Івана Мельниченка в місті Прилуки.
 Комсомольська вулиця — колишня назва вулиці Дмитра Шелупця в смт Ріпки.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Соснової вулиці в місті Сновськ.
 Комсомольська вулиця — колишня назва Ремісничої вулиці в місті Чернігів.

Вулиці